Il toponimo Rankovce può riferirsi a diverse località:

Rankovce, comune della Macedonia del Nord nella Regione Nordorientale
Rankovce, comune della Slovacchia nel distretto di Košice-okolie